П'ять озер Фудзі
 Озеро Мотосу
 Озеро Сьодзі
 Озеро Сай
 Озеро Каваґуті
 Озеро Яманака

Джерела та література